Maurice Raynaud, un médecin français (1834 - 1881).
 Maurice Raynaud, un homme politique français (1860 - 1927).